Moorende heißen folgende geographischen Objekte:

 Moorende, ein Ortsteil der Gemeinde Jork in Niedersachsen
 Moorende (Lilienthal), ein Ortsteil der Gemeinde Lilienthal in Niedersachsen